Nitra
Nitra (distrito)
Nitra (região)

Desambiguações de topônimos